Liebfrauenhospital ist die Bezeichnung folgender Einrichtungen:

 das ehemalige Liebfrauenhospital (Oudenaarde), betrieben durch die Bernhardinerinnen von Oudenaarde
 Das Liebfrauenhospital in Kortrijk, siehe dazu Onze-Lieve-Vrouwehospitaal (Kortrijk)